A Mókus fiú (eredeti cím: Squirrel Boy) egy amerikai rajzfilmsorozat, melyet a Cartoon Network Studios készített és a Cartoon Network mutatott be.

Magyarországon 2007-ben mutatta be a Cartoon Network.

Történet 

A sorozat a kilencéves Andyről és szeretett kisállatáról, Rodney-ról, a mókusról szól. Rodney kínos helyzetekbe sodorja önmagát és Andyt, de barátja mindig kitalál valamit, ami mindkettejüket kihúzza a bajból.

Szereplők 
Rodney J. Squirrel
Andy Johnson
Mr. Johnson
Mrs. Johnson
Leon
Salty Mike
Oscar
Kyle

Epizódok

Források

További információk

2006-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai animációs sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
2008-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok